Финале на Светском првенству у кошарци 2019. је била последња утакмица на Светском првенству. Она је одиграна 15. септембра 2019. године у 20:00 по локалном времену у Кини у Кадилак арени у Пекингу. У овој утакмици је репрезентација Шпаније победила Аргентину са 95:75 и освојила своју другу титулу светског шампиона.

Списак

Аргентина 
 

|}
| valign="top" |
 Селектор
 

 Помоћни тренери
 
 
 
 Легенда
 (К) – Капитен 
Клуб – Описује задњиклуб пре турнира
 Године – Описује годинедо 31. августа 2019.
|}

Шпанија 

|}
| valign="top" |
 Селектор
 

 Помоћни тренери
 
 Легенда
 (К) – Капитен 
Клуб – Описује задњиклуб пре турнира
 Године – Описује годинедо 31. августа 2019.
|}

Пут до финала

Детаљи 

 Играч утакмице: Рики Рубио (Шпанија)

Референце

Спољашње везе 
FIBA Basketball World Cup 2019
 Званични веб-сајт Светског првенства 2019.

Светско првенство у кошарци 2019.
Спорт у 2019.